Frédéric Barbier peut désigner :

 Frédéric Barbier (1829-1889), compositeur français ;
 Frédéric Barbier (1952-), historien français ;
 Frédéric Barbier (1960-), homme politique français.